Дмитрий Юрьевич Ворошилов (род. 5 октября 1972, Минеральные Воды, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Глава города Пятигорска с 19 мая 2020 года. Кандидат социологических наук (2004).

Биография 
Родился 5 октября 1972 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

Начал трудовую деятельность в 1990 году учеником контролёра—ревизора пассажирских поездов сектора ревизий и контроля Минераловодского отделения Северо-Кавказского ордена Ленина железной дороги.

До 1993 года занимал различные должности на Минераловодском заводе.

С 1999 по 2002 год — директор негосударственного образовательного учреждения «Минераловодский учебно-курсовой комбинат».

В 2001 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит», квалификация — экономист.

В 2003 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация — юрист.

В 2004 году окончил Ставропольский государственный аграрный университет по специальности «Антикризисное управление», квалификация — экономист-менеджер. Кандидат социологических наук (2004).

С 2003 по 2006 год — помощника адвоката Минераловодской территориальной коллегии адвокатов.

С июня по декабрь 2006 года — президент НП «Независимая ассоциация Строителей Северного Кавказа» в городе Пятигорске.

С 2006 по 2009 год — заместитель председателя Думы города Пятигорска.

С апреля 2009 по октябрь 2010 года — первый заместитель главы администрации города Пятигорска.

С октября 2010 по январь 2019 года — заместитель главы администрации города Пятигорска.

С февраля по май 2019 года — работал в ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».

С 27 мая 2019 по 22 апреля 2020 года — заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

С 22 апреля по 19 мая 2020 года — временно исполняющий обязанности главы города Пятигорска.

С 19 мая 2020 года — Глава города Пятигорска.

В январе 2021 года избран секретарём Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия».

Награды 
 Почётная грамота Губернатора Ставропольского края (2008)
 Почётная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации (2008)
 Почётный работник ЖКХ России (2008)
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2012)

Примечания 

Члены «Единой России»
Политики Ставропольского края
Депутаты Думы города Пятигорска
Главы Пятигорска